Chris McKenna – sceneggiatore e produttore statunitense
 Chris McKenna (1977-) – attore statunitense
 Chris McKenna (1974) – ex rugbista australiano